Луганская область Украины включает следующие населённые пункты:
 146 городских населённых пункта (в списке выделены оранжевым цветом), в том числе:
 37 города,
 109 посёлок городского типа;
 787 сельских населённых пунктов.

В списке населённые пункты распределены (в рамках административно-территориального устройства) по административно-территориальным единицам: 8 районам. Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2001 года

Районы

Алчевский район

Должанский район

Луганский район

Ровеньковский район

Сватовский район

Северодонецкий район

Старобельский район

Счастьенский район

См. также 
 Города Луганской области

Примечания 

Списки населённых пунктов Украины